Т-5:

 Т-5 или Т-V — наименование танка «Пантера» в советской танковой классификации.
 Т-5 — наименование советской торпеды с ядерным зарядом мощностью 3,5—10 кт.
 «Союз Т-5» — советский пилотируемый космический корабль.
 Т-5 — морской тральщик проекта 264.